Министе́рство вне́шней торго́вли СССР — основной орган государственной монополии внешней торговли в СССР.

История

Декрет о национализации внешней торговли 
Советская внешняя торговля проводилась на основе государственной монополии, введённой декретом СНК от 22 апреля 1918 года «О национализации внешней торговли». В ст.1 указывалось, что «Вся внешняя торговля национализируется. Торговые сделки по покупке и продаже всякого рода продуктов (добывающей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и пр.) с иностранными государствами и отдельными торговыми предприятиями за границей производятся от лица Российской Республики специально на то уполномоченными органами. Помимо этих органов всякие торговые сделки с заграницей для ввоза и вывоза воспрещаются». Согласно декрету, непосредственное государственное руководство внешней торговлей поручалось Народному комиссариату торговли и промышленности, переименованному в 1920 в Народный комиссариат внешней торговли («Собрание узаконений», 1920, № 53, ст. 235). Внешнеторговые сделки могли совершаться впредь только органами, специально уполномоченными государством.

Наркомат внешней торговли РСФСР был создан в 1920 году. В 1922 году появился Наркомат внешней торговли СССР, а в 1924 году — Наркомат внутренней торговли СССР, которые в 1925 году были слиты в единый Наркомат внешней и внутренней торговли. В 1930 году наркоматы были вновь разъединены на Наркомат внешней торговли и Наркомат снабжения. В 1953 году Министерства внешней и внутренней торговли слились в Министерство внешней и внутренней торговли, которое вновь подверглось разделению в 1958 году. Позднее же к Минвнешторгу добавился ещё и Государственный комитет по внешним экономическим связям.

Народный комиссариат торговли и промышленности 
Народный комиссариат торговли и промышленности (НКТиП РСФСР) был создан в 1917 году.

 Наркомы:
 Ногин, Виктор Павлович — до 3.11.1917
 Смирнов, Владимир Михайлович 3.11.1917—1918
 Вр. и. д. Бронский, Мечислав Генрихович 18.03. — 13.11.1918
 Красин, Леонид Борисович 1919—1920

 Заместители наркома:
 Бронский, Мечислав Генрихович 1917—1918
 Елизаров Марк Тимофеевич 1918—1919
 Соломон, Георгий Александрович 1919—1920

 Управляющий делами:
 Горчаков, Сергей Григорьевич 1918—1920

Народный комиссариат внешней торговли РСФСР (НКВТ РСФСР) 
Создан в 1920 году путём реорганизации Наркомата торговли и промышленности РСФСР.

 Нарком:
 Красин, Леонид Борисович

 Заместители наркома:
 Соломон, Георгий Александрович 1920
 Шейнман, Арон Львович 1920
 Лежава, Андрей Матвеевич 1920—1922

 Управляющий делами:
 Горчаков, Сергей Григорьевич 1920—1921

Народный комиссариат внешней торговли СССР (НКВТ СССР) 
Создан в 1922 году путём реорганизации Наркомата внешней торговли РСФСР.

Нарком:
 Красин, Леонид Борисович 1922—1925.

Заместители наркома:
 Фрумкин, Моисей Ильич 1922—1924.
 Аванесов, Варлаам Александрович 1924—1925.

Народный комиссариат (Наркомат) внешней и внутренней торговли СССР 

В ноябре 1925 года Наркомат торговли СССР и Наркомат внешней торговли СССР были объединены в Народный комиссариат (Наркомат) внешней и внутренней торговли СССР.

 Наркомы:
 Цюрупа, Александр Дмитриевич 1925 — 16 января 1926
 Каменев, Лев Борисович 16 января 1926 — 14 августа 1926
 Микоян, Анастас Иванович 14 августа 1926 — 22 ноября 1930

 Заместители наркома:
 Красин, Леонид Борисович 1925—1926
 Шейнман, Арон Львович 1925—1926

Народный комиссариат (Наркомат) внешней торговли СССР 
 Наркомы:
 1930—1937 Розенгольц, Аркадий Павлович
 1937?—1938 Чвялев, Евгений Денисович
 1938—1946 Микоян, Анастас Иванович
 Заместители наркома:
 Вейцер, Израиль Яковлевич 1930—1934
 1937—1938? Чвялев, Евгений Денисович
 ?—1940 Розов, Давид Аронович

Министерство внешней торговли 
В 1946 году было впервые создано министерство внешней торговли СССР путём реорганизации Наркомата внешней торговли СССР.

С 5 марта по 24 августа 1953 года было объединённым с министерством внутренней торговли и носило название Министерство внутренней и внешней торговли.

24 августа 1953 года Указом Президиума Верховного Совета СССР снова образовано Министерство внешней торговли.

Руководители:
см. Министры внешней торговли

Министерство внешних экономических связей СССР 
В 1988 году, в ходе Перестройки, Министерство внешней торговли было окончательно упразднено и закончило самостоятельное существование.

Минвнешторг с Государственным комитетом СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС СССР) был объединён в МВЭС СССР. Председатель ГКЭС стал руководителем нового министерства.

Министерство в данном виде просуществовало до прекращения существования СССР в декабре 1991 года (постановлением Правительства РСФСР № 50 от 18 декабря 1991 года материальная база МВЭС СССР на территории России и за рубежом передана в ведение Комитета внешнеэкономических связей РСФСР).

Министр:
 Катушев, Константин Фёдорович 1988 — 1991

Юридическая база и уполномоченные органы

Планирующие, координирующие и руководящие органы 
В ст. 14, п. З Конституции СССР 1936 года было указано, что внешняя торговля на основе монополии внешней торговли подлежит ведению Союза ССР в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления. Систему органов государственного управления, осуществляющих руководство внешней торговлей, возглавляет Совет Министров СССР. В управлении внешней торговлей принимает участие Государственный плановый комитет СССР Совета Министров СССР (Госплан СССР), в ведение которого входит планирование экспорта и импорта. Порядок внешнеторговой продажи и закупки лицензий на использование изобретений определяет Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике (ГКНТ СССР).

Минвнешторг как основной исполнительный орган 
Непосредственное государственное руководство внешнеторговым обменом осуществляет союзное министерство внешней торговли. Согласно Положению об этом министерстве (ранее наркомате) от 12 ноября 1923 (СУ 1923, № 108, ст. 1035), оно было создано «для руководства всей внешней торговой деятельностью Союза ССР на основе государственной монополии». За границей ему подведомственны торговые представительства СССР.

Центральный аппарат Минвнешторга 

Центральный аппарат Минвнешторга располагался в Москве в высотном здании на Смоленской-Сенной площади, д. № 32/34, в котором также находилось Министерство иностранных дел СССР.
 Секретариат и аппарат министра внешней торговли
 Секретариаты заместителей министра внешней торговли
 Коллегия Минвнешторга
 Главки (главные управления)
 Главное инженерно-техническое управление (ГИТУ)
 Управления
 Управление кадров
 Вычислительный центр
 Партком (на правах райкома)
 Комитет комсомола (на правах райкома)
 Профсоюзный комитет
 Поликлиника

Учебные и научные заведения 
 Заведения, прямо подведомственные Минвнешторгу:
 Всесоюзная академия внешней торговли (ВАВТ), которая в 2006 году отметила свой 75-летний юбилей. За годы своего существования она выпустила более 15 тысяч экономистов-международников.
 Всесоюзный научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ МВТ СССР). Научно-исследовательский конъюнктурный институт (НИКИ) был создан в 1947 г. при Министерстве внешней торговли СССР в целях научно-информационного обеспечения Министерства и других государственных организаций и ведомств при выработке внешнеэкономической политики и решении практических вопросов внешней торговли. В 1978 г. Институт получил статус Всесоюзного (ВНИКИ) и в 1992 г. — Всероссийского.
 Заведения и факультеты, готовившие кадры для Минвнешторга:
 Факультет МЭО МГИМО МИД СССР
 Факультет МЭО Московского финансового института

Территориальные уполномоченные Минвнешторга 
В поздний советский период, не существовало министерств внешней торговли на республиканском уровне (в союзных республиках СССР). Функции представительства и координации внешнеторговой деятельности на их территориях выполняли уполномоченные Минвнешторга.

Всесоюзные внешнеторговые объединения 
Всесоюзные внешнеторговые объединения (ВВО) на основании и в пределах их уставов, внешнеторговых планов, экспортных и импортных разрешений и лицензий осуществляли экспортные и импортные операции по определённой номенклатуре товаров и услуг, закреплённой за каждым объединением.

Внешнеторговые объединения — самостоятельные хозяйственные организации, которые пользуются правами юридических лиц. По своим обязательствам они несут обособленную имущественную ответственность.

Загранпредставительства 
За границей функции внешней торговли выполнялись торговыми представительствами (торпредствами) СССР, подведомственными Миншвнешторгу.

Иные органы внешней торговли 
 Продинторг (основан в 1952 году)
 Союзплодоимпорт (1960)
 Определённые правомочия по управлению внешнеторговым обменом, связанным с сооружением за границей промышленных и других объектов с помощью Советского Союза, предоставлены также Государственному комитету СССР по внешним экономическим связям (ГКЭС СССР), созданному в 1957 году (первоначально при Совете Министров СССР).
 Отдельными правами по осуществлению внешнеторговой деятельности также обладал Центросоюз и его структурные органы.

В 1966 году были разделены товаропотоки внешней торговли сельхозтоварами: «Продинторг» занимался в основном сельхозтоварами животного происхождения, а «Союзплодоимпорт» — растительного: чай, кофе, какао-бобы, шампанское, водка.

В различное время также действовали следующие Всесоюзные объединения и конторы (перечень неполный): «Союзнефтеэкспорт» (1931), «Союзпромэкспорт», «Экспортлес», «Экспортхлеб» (1923), «Экспортлён», «Союзпушнина» (1931), «Техноэкспорт», Технопромэкспорт, «Разноэкспорт», «Союззаготэкспорт» (1932), «Промсырьеимпорт», «Технопромимпорт», «Станкоимпорт», «Машиноимпорт», «Разноимпорт» (1936), «Международная книга» (1923), «Востокинторг», «Совмонголторг», «Дальинторг», «Совфрахт» (1929), «Ирансовтранс» (1935), «Ленвнештранс», «Совэкспортфильм» (1924/45), «Скотоимпорт» (1932)

См. также 
 Внешторгбанк СССР
 Госторг
 ГУСИМЗ
 Торгово-промышленная палата России
 Совет экономической взаимопомощи (СЭВ)
 Список министров торговли России

Примечания

Ссылки 
 
 
 Музей торговли СССР — MintorgMuseum
 Статистические сборники по внешней торговле СССР

Министерства СССР
СССР